Informàtica:
 Serial Digital Interface, interfície de vídeo digital estandarditzada
 Sistema de detecció d'intrusos, programa de detecció d'accessos no autoritzats a un computador o a una xarxa
 Single Document Interface, SDI, sigla de l'anglès Single Document Interface, interfície de document únic o interfície de document simple.
 Bionatura:
 Reg enterrat o reg per degoteig subterrani, SDI, sigla de l'anglès Subsurface Drip Irrigation 
 Índex de densitat de sediments, SDI, sigla de l'anglès Silt Density Index
 Miscel·lània:
 SDI (AOC), klan d'AOC, campions mundials.
 Dièsel atmosfèric d'injecció directa, SDI, sigla de l'alemany Saugdiesel mit Direkteinspritzung, tipus de motor.
 SDI Media, estudi de doblatge localitzat a Mèxic Districte Federal
 SDI Munic, escola de traducció i interpretació, i un centre de formació professional d'idiomes.
 Iniciativa de Defensa Estratègica, SDI, sigla de l'anglès Strategic Defense Initiative (Estats Units d'Amèrica)